Villanueva – gmina w Hondurasie, w departamencie Cortés
 Villanueva – miasto w Hondurasie, w departamencie Cortés, w gminie Villanueva
 Villanueva – miasto w Nikaragui, w departamencie Chinandega
 Villanueva – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Bolívar
 Villanueva – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Casanare
 Villanueva – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie La Guajira
 Villanueva – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Santander
 Villanueva – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Zacatecas
 Villanueva – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel

Hiszpania 
 Villanueva de la Cañada – miasto we wspólnocie autonomicznej Madryt
 Villanueva de la Fuente – gmina w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha
 Villanueva de los Infantes – gmina w prowincji Ciudad Real
 Villanueva del Rebollar de la Sierra – gmina w prowincji Teruel, w Aragonii,
 Villanueva del Río Segura – gmina w prowincji Murcja, w Murcji